Urie steht für:

 Urie (Fluss), Zufluss des River Don in Schottland
 Urie (Wyoming), Ort im Uinta County
 Urie Lingey, Insel der Shetlands

Urie ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Urie (* 1999), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Brendon Urie (* 1987), US-amerikanischer Rocksänger
 Michael Urie (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Urie (1955–2005), lutherischer Bischof in Kasachstan

Siehe auch:
 Uri (Begriffsklärung)
 Ury